Pizzo Rotondo – nel Cantone Ticino
 Pizzo Rotondo – nelle Alpi Orobie